Serhij Fessenko ist der Name folgender Personen:

* Serhij Fessenko (Schwimmer, 1959) (* 1959), sowjetisch-ukrainischer Schwimmer
 Serhij Fessenko (Schwimmer, 1982) (* 1982), ukrainischer Schwimmer